Reisklinge und Reißklinge – jeweils abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist Talname und Bachnamensbestandteil in Baden-Württemberg:

 Reisklinge, Klinge des Reisklingenbachs, linker Zufluss des Schornbachs bei Streich, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Reisklinge (Westernbach), rechte Bachmulde zum Westernbach (zur Ohrn) zwischen den zwei Siedlungsteilen von Westernbach, Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis

 Reißklinge, rechte Bachmulde zum Brehmbach in Brehmen, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reisbach